еПри Москвы 2015 года (официально 2015 Formula E Moscow ePrix) — автогонка чемпионата «Формулы E», которая прошла 6 июня 2015 года на Городской трассе Москвы в России. Это был девятый этап сезона 2014/15 Формулы E, а также первая гонка этой серии, прошедшая на территории Российской Федерации.

Квалификация 

  — Штраф за нарушение правила закрытого парка.

Гонка 

 Примечания
 1.  Жан-Эрик Вернь получил дополнительные три очка за то, что завоевал поул.
 2.  Себастьян Буэми получил дополнительные два очка за то, что установил лучший круг гонки.
 3.  Себастьян Буэми и Лоик Дюваль получили штраф в 29 секунд за небезопасный выезд из пит-лейна.
 4.  Ярно Трулли получил штраф в 5 стартовых позиций на следующем этапе за нарушение лимитов трассы в седьмом повороте.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Ссылки 

Спорт в России в 2015 году
2015 год в Москве
События 6 июня
Июнь 2015 года
ЕПри Формулы E